François-Xavier Donzelot (1764-1843), général français
Irène Donzelot (née en 1988), athlète française
Jacques Donzelot (né en 1943),  historien du social et sociologue de l'urbain
Pierre Donzelot (1901-1960)  scientifique, universitaire et résistant, maire de Nancy entre mai 1945 et mars 1946